Schwabenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Großer Schwabenbach, rechter Zufluss des Breitenbachs bei Schwabenbach, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schwabenbach (Floßbach), linker Zufluss des Floßbachs der Vorderpfalz bei Fußgönheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schwabenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll vor Oberbettingen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, mit rechtem Zweig gleichen Namens
 Schwabenbach (Pram), linker Zufluss der Pram in Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich 
 Schwabenbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Welten, Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Ort:
 Schwabenbach (Elmstein),  Ortsteil der Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schwabenbach (Gemeinde Riedau), Ortsteil der Marktgemeinde Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schwabach
 Schwabbach
 Schwabenbächl